Die Wickes British Open 1993 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 22. Februar bis 6. März in den Assembly Rooms in Derby ausgetragen wurde. Zum neunten Mal fand das Turnier in der Stadt in Mittelengland statt. Sponsor war in diesem Jahr die Bau- und Gartenmarktkette Wickes.

Jimmy White, der im Vorjahr gewonnen hatte, kam bis ins Halbfinale, verlor dann aber gegen Steve Davis. Davis gewann anschließend das Turnier durch einen 10:2-Sieg im Finale gegen James Wattana. Der Thailänder verlor damit zum zweiten Mal in Folge das Endspiel der British Open. Für Davis war es der zweite Sieg nach 1986 und inklusive der Vorgängerturniere der fünfte Sieg in den Assembly Rooms.

Es war das letzte Mal, dass das Turnier, das 1980 als British Gold Cup begonnen hatte und 1985 zum Ranglistenturnier unter dem Namen British Open wurde, in Derby veranstaltet wurde. Im folgenden Jahr zog es in Englands Südwesten nach Plymouth um.

Hauptturnier 
In diesem Jahr gab es eine Rekordzahl an Teilnehmern, die auch in den Folgejahren nicht mehr erreicht wurde. Bei über 500 angemeldeten Spielern mussten neun Qualifikationsrunden gespielt werden, bis 32 Spieler übrigblieben. Sie wurden den Top 32 der Weltrangliste zugelost, die direkt für das Hauptturnier gesetzt waren.

In den ersten vier Runden wurde wie bisher im Modus Best of 9 gespielt. Das Halbfinale war aber nicht mehr Best of 17, sondern nur noch Best of 11 und konnte deshalb in einer statt in zwei Sessions entschieden werden. Beim Finale blieb man aber wieder bei Best of 19 (10 Gewinnframes).

Finale

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Derby (Derbyshire)